Müezzinzade Ali Paxá — Ali Paxá ou Mehmet Ali Paxá; grande-almirante otomano, comandante na Batalha de Lepanto, onde morreu 
Uluje Ali — Uluje Ali Paxá ou Quilije Ali Paxá almirante e corsário otomano, nascido em Itália como o nome Giovanni Dionigi 
Ali Paxá de Tepelene — ou de Joanina; militar albanês 
Maomé Ali — Kavalalı Mehmet Ali Paşa; vice-rei do Egito entre 1805 e 1848 
Mehmed Emin Aali — estadista otomano 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história